﻿  

Южная Трансданубия или Южно-Задунайский край () — статистический (NUTS 2) регион Венгрии, включающий медье Баранья, Шомодь, Тольна.

Площадь региона составляет 14 169 км² (третий по площади регион Венгрии). Население — 940 585 человек (данные 2011 года). Уровень безработицы в 2001 году составлял 7,8 %.

В Южно-Задунайском крае находится единственная действующая атомная электростанция в Венгрии — АЭС Пакш. Другим важным для экономики региона объектом является область вокруг озера Балатон.

Край известен термальными источниками, агротуризмом и виноделием. Самый крупный город региона — Печ.

Примечания

Литература 
 
 

Южная Трансданубия